Chirurgische Klinik steht für:
 Chirurgische Klinik (Dresden)
 Chirurgische Klinik (Gießen)